České příjmení Vostrý nebo Vostrá nosí více různých osobností:

 Alena Vostrá (1938–1992) – česká spisovatelka
 Indra Vostrá (1931–2017) – TV moderátorka a zpěvačka
 Jaroslav Vostrý (* 1931) – český divadelní teoretik, pedagog a organizátor
 Jiří Vostrý (1702–1760) – český protestant, exulant a převaděč, známý i z románu Temno od Aloise Jiráska
 Josef Vostrý – český fotbalista v letech 1945–1952
 Miloslava Vostrá (* 1965) – česká politička
 Mirko Vostrý (písničkář) – český trampský písničkář
 Mirko Vostrý (kreslíř) – český kreslíř

Související články 
 Ostrý